National Soccer League 1984 var den åttonde säsongen av Australiens National Soccer League. Ligan genomgick till denna säsongen större förändringar, ligan utökades från 16 till 24 lag och conferencer infördes samt ett slutspel infördes för att utse en nationell mästare, detta gjordes för att minska lagens transportsträckor.

Tabeller

Poängtabeller

Northern Conference

Southern Conference

Slutspel

Källor 
 ozfootball.net

1984 i Australien
1984
Fotbollssäsongen 1984